Tropidonotus ater est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Tropidonotus ater Macleay, 1885, synonyme de Tropidonophis mairii (Gray, 1841)
Tropidonotus ater Eichwald, 1831, synonyme de Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Synonyme de serpents (nom scientifique)
Natricidae